Název La Zarza má více obcí:
 La Zarza (Badajoz), je španělská obec situovaná v provincii Badajoz, autonomní společenství Extremadura.
 La Zarza (Valladolid), je španělská obec situovaná v provincii Valladolid, autonomní společenství Kastilie a León.
 La Zarza de Pumareda, je španělská obec situovaná v provincii Salamanca, autonomní společenství Kastilie a León.
 Santa Cruz de la Zarza, je španělská obec situovaná v provincii Toledo, autonomní společenství Kastilie-La Mancha.